— документальная книга американского журналиста .
 Чёрный, как я — американская драма 1964 года.
 Чёрный, как я — советский фильм 1969 года.
  — песня американской кантри-певицы Микки Гайтон.